Sem Querer (Vol. 5) - álbum do Forró Collo de Menina
Sem Querer (canção de Ludmilla)
Sem Querer (canção de Wanessa)

Desambiguação